Удобре́ние:
 Удобрение — вещество или смесь веществ для питания растений и повышения плодородия почвы.
 Удобрение — процесс искусственного улучшения плодородия почвы.